Айеги ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 9,6 км². Население — 1388 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial

Муниципалитеты Наварры